Se også 578 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 

78
Artikler om enkelte år